RZE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rzeszów-Jasionka, Rzeszów, Polonia